Сборная Норвегии по хоккею с мячом — представляет Норвегию на международных соревнованиях по хоккею с мячом.

История 
Свой первый матч сборная Норвегии провела 6 февраля 1927 года в Осло против сборной Швеции (1:3).

Хотя Норвегия являлась одним из учредителей Федерации международного бенди в 1955 году, сборная участвует в чемпионатах мира с 1961 года. Норвежцы отказались от участия в первом турнире по политическим соображениям и в 1969 году, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию.

Несмотря на регулярное участие в чемпионатах мира, сборная Норвегии значительно уступает в силе сборным России, Швеции и Финляндии.

Высшим достижением сборной является серебро 4-го чемпионата мира 1965 года, когда за счёт сенсационной ничьей со сборной Швеции и минимальной победы над финской командой норвежцы обеспечили себе второе место вслед за сборной СССР. Спустя 28 лет сборная Норвегии дома смогла завоевать и первые в своей истории бронзовые награды.

После создания второй группы чемпионата мира, норвежцам до появления в первой группе более слабых сборных, в 1995, 1997, 1999, 2001 и 2003 годах, как сборной, занявшей последнее место, приходилось играть стыковые матчи с победителями второй группы. В этих матчах сборная Норвегии неизменно побеждала.

В 1952 году заняла второе место во внеконкурсном турнире на Зимних Олимпийских играх в Осло.

Результаты на ЧМ

Главные тренеры

Состав 
Состав на чемпионате мира 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Состав сборной Норвегии на Чемпионате мира 2009

Норвегия